Коллонтай, () — польське прізвище. Походить від слова «kołatać», «kołotać» (старопол.), «kołątać» (пол. діал.) — «стукати».

Персоналії 
 Гуґо Коллонтай (1750—1812)  — польський релігійний діяч, політик, просвітник
 Олександра Коллонтай (1872—1952) — радянська політична діячка, перша у світі жінка-посол

Небесні тіла 
 2467 Коллонтай — астероїд головного поясу, названий на честь Олександри Коллонтай

Польські прізвища